

Топонимы 
 Чжэньюань (Цинъян) (镇原) — уезд городского округа Цинъян провинции Ганьсу (КНР)
 Чжэньюань (Цяньдуннань) (镇远) — уезд Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу (КНР)
 Чжэньюань-И-Хани-Лахуский автономный уезд (镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县) — автономный уезд в составе городского округа Пуэр провинции Юньнань (КНР)

Корабли 
 «Чжэньюань» (镇远) — броненосец в составе Бэйянского флота; впоследствии вошёл в состав Японского флота под названием «Чин-Иен»